Kuntzsch ist der Familienname folgender Personen:

 Betina Kuntzsch (* 1963), deutsche Künstlerin und Filmemacherin
 Dietmar Kuntzsch (* 1936), deutscher Architekt
 Gustav Kuntzsch (1848–1919), deutscher Holzbildhauer
 Hugo Kuntzsch (1862–1945), deutscher Politiker und Mitglied des Sächsischen Landtags
 Matthias Kuntzsch (* 1935), deutscher Dirigent
 Max Kuntzsch (1851–1919), deutscher Imker und Bienenforscher

Siehe auch:

 Kuntsch